Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици у дворани 1995. у Барселони, (Шпанија) је одржано 10. и 11. марта  у дворани Сант Ђорди у Барселона (Шпанија).

Титулу светске првакиње освојену у Торонту 1993 није бранила Инеса Кравец из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичарка из 16 земаља. .

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди  
Стање 9. март 1995.

Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (10. марта 1995), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1995.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. марта 1995. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 13,60 метара. Норму су прескочиле 10 такмичарки (КВ) а 3 се квалификовале на основу резултата (кв). , ,

Финале 
Такмичење је одржано 11. марта 1995. године у 16:15. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту WA
 Резултати у троскоку за жене на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 1995.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани